Torneio Início pode referir-se a diversas competições de futebol do Brasil com curta duração, geralmente disputadas em um único dia:

Torneio Início do Acre - disputado no Acre.
Torneio Início da Bahia - disputado na Bahia.
Torneio Início do Espírito Santo - disputado no Espírito Santo.
Torneio Início do Campeonato Goiano - disputado em Goiás
Torneio Início de Minas Gerais – disputado em Minas Gerais.
Torneio Início do Paraná – disputado no Paraná.
Torneio Início de Pernambuco – disputado em Pernambuco.
Torneio Início do Pará - disputado no Pará.
Torneio Início do Piauí - disputado no Piauí.
Torneio Início do Campeonato Carioca – disputado no Rio de Janeiro.
Torneio Início do Rio-São Paulo - disputado no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Torneio Início do Rio Grande do Norte - disputado no Rio Grande do Norte.
Torneio Início de Florianópolis – disputado em Santa Catarina.
Torneio Início Paulista – disputado em São Paulo.

Desambiguações de esportes